Garde kan syfta på:

 Garde – en militär trupp ursprungligen för att skydda furstliga personer, senare och i republiker ett elitförband, se Livgarde
 Garde du corps – ursprungligen en furstes beridna livvakt, se Livgarde 
 Garde du corps – den uppsuttna delen av drabantkompaniet (gardeskavalleriet) under Karl X Gustav, se Kunglig Majestäts drabanter
 Corps de garde – en fransk term som betecknar en vaktbyggnad med logement

Geografi

Antarktis 

 Garde (ö),

Spanien 

 Garde (kommunhuvudort), Navarra, Provincia de Navarra, 
 Garde (kommun i Spanien, Navarra, Provincia de Navarra, lat 42,78, long -0,89),

Sverige
 Garde, Gotlands kommun – en småort på Gotland 
 Garde socken – en socken på Gotland
Garde landskommun – en tidigare kommun i Gotlands län 1863–1951
 Garde församling – en församling i Visby stift
Garde kyrka – en kyrkobyggnad i Garde på Gotland
 Garde distrikt – ett distrikt i Gotlands kommun och Gotlands län 2016–

Personer 
 Aage Garde (1876–1955), dansk skådespelare
 Vilhelm Garde (1859–1926), dansk marinofficer och Grönlandsforskare

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar
__INGENINNEHÅLLSFÖRTECKNING__